Чемпионат России по футболу 2005 года — 14-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул в турнире защищал московский «Локомотив», заняв в итоге третье место; за 1 тур до окончания турнира чемпионом стал московский ЦСКА. Второе место занял московский «Спартак», таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 6-м таким случаем в чемпионатах России.

Клубы-участники

География соревнований 

В соревнованиях российской премьер-лиги в 2005 году принимали участие 16 команд:

Составы команд

Описание 

Основными претендентами на чемпионское звание считались московские клубы: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и примкнувший к ним питерский «Зенит». Перед самым чемпионатом высоко котировались ставки московского «Динамо», которое купило целую колонию игроков португальской сборной.

Первую его половину главным претендентом на чемпионский титул был московский «Локомотив».

Концовка чемпионата выдалась напряженной. В 29-м туре, после убедительной победы над московским «Динамо» ЦСКА стал чемпионом. В последнем туре состоялся серебряный матч «Локомотив» — «Спартак», по результатам которого 2-е место и путевку в Лигу Чемпионов завоевал «Спартак».

Турнирная таблица 

* С «Терека» было снято 6 очков за нарушение сроков расчёта с ФК «Крылья Советов» за переход Огнена Коромана.** «Алания» из-за не получения лицензии сезон-2006 провела во Втором дивизионе под названием «Спартак».

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА),  Войцех Ковалевский («Спартак»), Сергей Овчинников («Локомотив»)

Защитники 
1. Василий Березуцкий (ЦСКА), Александр Анюков («Крылья Советов» и «Зенит»),  Жерри-Кристиан Тчуйсе (ФК «Москва») (правые)
2. Сергей Игнашевич (ЦСКА),  Малхаз Асатиани(«Локомотив»),  Жедер («Сатурн») (правые центральные)
3.  Неманья Видич («Спартак»), Дмитрий Сенников («Локомотив»),  Эрик Хаген («Зенит») (левые центральные)
4. Алексей Березуцкий (ЦСКА),  Орландо Калисто («Рубин»),  Павел Мареш («Зенит») (левые)

Полузащитники 
1.  Элвер Рахимич (ЦСКА),  Франсиско Лима («Локомотив»),  Макбет Сибайя («Рубин») (опорные)
2.  Чиди Одиа (ЦСКА), Марат Измайлов («Локомотив»), Владимир Быстров («Зенит» и «Спартак») (правые)
3.  Даниэл Карвальо (ЦСКА), Игорь Семшов («Торпедо»), Дмитрий Лоськов («Локомотив») (центральные)
4. Юрий Жирков (ЦСКА), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Пётр Быстров («Сатурн») (левые)

Нападающие 
1. Андрей Аршавин («Зенит»), Дмитрий Сычёв («Локомотив»), Александр Кержаков («Зенит») (правые)
2. Дмитрий Кириченко (ФК «Москва»),  Вагнер Лав (ЦСКА),  Дерлей («Динамо») (левые)

Призы

Рекорды в чемпионате 

 Самая крупная победа хозяев (+5):
 10/04/2005 ЦСКА — «Крылья Советов» 5:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 18/09/2005 «Торпедо» — «Зенит» 0:4
 25/09/2005 «Терек» — «Рубин» 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 15/05/2005 «Алания» — «Рубин» 4:3
 28/08/2005 «Амкар» — «Локомотив» 3:4
 19/11/2005 ЦСКА — «Алания» 4:3

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 171 игра (70,83 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 115 матчах (67,25 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 56 гости (32,75 % от общего количества побед). В 21 матче победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (12,28 % от общего количества побед). 69 матчей завершились вничью (28,75 % от общего количества игр), в том числе 34 с нулевым счётом (14,17 % от общего количества игр).

Было забито 539 голов, по 2,25 мяча за матч. На своём поле было забито 327 мяча (60,67 % от общего количества голов), 212 мячей забили гости (39,33 % от общего количества голов). С пенальти было забито 58 мячей (10,76 % от общего количества голов). Всего было назначено 75 одиннадцатиметровых ударов, в среднем в каждом третьем матче. Не реализовано 17 пенальти (29,31 % от общего количества пенальти).

Показано 962 жёлтые карточки (4,01 в среднем за матч). Из них 603 (62,68 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 287 (29,83 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 15 (1,56 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 42 (4,37 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 32 красные карточки (в среднем по 0,13 КК за матч), из них 20 (62,5 %) было показано за вторую жёлтую. 9 раз (28,13 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, по 3 раз (9,38 %) за фол последней надежды и нецензурную брань.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 881 674 человек (в среднем 12 007 зрителя на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Турнир дублёров РФПЛ

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат России по футболу 2005